Турнау:

 Турнау — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Турнау — ярмарочная коммуна (нем. Marktgemeinde) в Австрии.